Óscar Manuel Cortés (Tumaco, Colombia, 3 de diciembre de 2003) es un futbolista colombiano. Juega como centrocampista y su equipo actual es Millonarios de la Categoría Primera A de Colombia.

Trayectoria

Millonarios

2022 
Óscar Manuel Cortés debutó con Millonarios en la temporada 2022 enfrentando al Deportivo Pasto  en el Estadio Departamental Libertad por la primera fecha del Torneo Apertura, siendo dirigido por el entrenador Alberto Gamero. Más adelante, en mayo anota su primer gol por los octavos de final de la Copa Colombia al Jaguares de Córdoba en el Estadio Jaraguay.

2023 
Tras destacarse en el Campeonato Sudamericano con la Selección Colombia Cortés recibe ofertas para jugar en la Serie A de Italia 
, al no concretarse el fichaje debuta anotando un doblete en la cuarta fecha del Torneo Apertura ante Jaguares de Córdoba en el Estadio El Campin.

Selección Colombia 
En total ha recibido más de 14 convocatorias con la Selección Colombia Sub-20.

Participaciones con la Selección Colombia

Clubes

Estadísticas

Clubes 
 Actualizado al último partido disputado el .

Selección

Palmarés

Títulos nacionales

Títulos internacionales

Referencias 

Nacidos en Tumaco
Futbolistas de Colombia
Futbolistas del Millonarios Fútbol Club
Futbolistas de Millonarios Fútbol Club en los años 2020